Collegio elettorale di Trieste – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Trieste – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1993-2005)
Collegio elettorale di Trieste I – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1963-1993)
Collegio elettorale di Trieste II – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1963-1993)
Collegio elettorale di Trieste centro – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Trieste - Muggia – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)